Хайамс () — английская фамилия. Известные носители:
 Хайамс, Джон — американский режиссёр, сценарист, монтажёр и продюсер.
 Хайамс, Питер (род. 1943) — американский режиссёр, продюсер, оператор и сценарист, известный фильмами «Космическая одиссея 2010» и «Конец света».